Dunfermline Athletic is een Schotse voetbalclub uit Dunfermline in Fife. Zij werd in 1885 opgericht. De club speelde al meer dan 35 seizoenen in de hoogste divisie en wist twee keer de Schotse beker te winnen. In 2007 degradeerde de club uit de Premier League. In 2011 werd Dunfermline kampioen in de First Division en kon het opnieuw promoveren naar de Premier League, om vervolgens meteen weer te degraderen. In 2014 degradeerde Dumfermline zelfs naar de League One. In 2016 veroverde de club daar het kampioenschap en keerde weer terug op het tweede Schotse voetbalniveau.

Erelijst
Scottish Football League First Division
Winnaar (4): 1925/16, 1988/89, 1995/96, 2010/11Scottish Football League Second Division
Winnaar (1): 1985/86

Scottish Cup
Winnaar (2): 1961, 1968
Runner-up (3): 1965, 2004, 2007Scottish League Cup
Runner-up (3): 1950, 1992, 2006

Scottish League Challenge Cup
Runner-up (1): 2007

Eindklasseringen

|}

Dunfermline in EuropaUitslagen vanuit gezichtspunt Dunfermline Athletic FC

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Schotland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Records
 Hoogste aantal toeschouwers: 27 816 tegen Celtic FC in 1968
 Grootste competitie-overwinning: 11-2 tegen Stenhousemuir in 1930
 Zwaarste competitie-nederlaag: 10-0 tegen Dundee FC op 22 maart 1947
 Zwaarste nederlaag buiten competitie: 17-2 tegen Clackmannan in 1891

Trainers

Bekende (oud-)spelers
 Colin Miller
 George Miller
 Bobby Robertson
 Alex Ferguson
 Jim Wallace
 Tomas Danilevičius
 Jackie McNamara
 Andrius Skerla
 Stevie Crawford
 Craig Brewster

Nederlanders
 Ivo den Bieman
 Michel Doesburg
 Marinus Dijkhuizen
 Jack de Gier
 Guido van de Kamp
 André Karnebeek
 Rob Matthaei
 Marco Ruitenbeek
 Hans Segers
 Dorus de Vries

Belgen
 Kris Mampaey

Externe links
 Officiële website
 The Fans Website

Schotse voetbalclub
Fife